

Brasil 
Boa Esperança (Espírito Santo)
Boa Esperança (Minas Gerais)
Boa Esperança (Paraná)
Boa Esperança do Iguaçu
Boa Esperança do Sul

Mundo 
 Cabo da Boa Esperança — no sul da África
 Boa Esperança (Caravela)  — navio-museu português

Desambiguações de topônimos